Brad Alexander Larsen (né le  à Nakusp, Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière 
Il est repêché une première fois par les Sénateurs d'Ottawa en  du repêchage d'entrée dans la LNH 1995,  au total ; n'ayant pu s'entendre avec eux, il est éligible à une seconde séance de repêchage, au cours de laquelle il est choisi par l'Avalanche du Colorado au repêchage d'entrée dans la LNH 1997,  au total.

Le , il annonce sa retraite et se joint aux Falcons de Springfield à titre d'entraîneur adjoint.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994||Broncos de Swift Current||LHOu||64||15||18||33||37||7||1||2||3||4
|-
|1994-1995||Broncos de Swift Current||LHOu||62||24||33||57||73||6||0||1||1||2
|-
|1995-1996||Broncos de Swift Current||LHOu||51||30||47||77||67||6||3||2||5||13
|-
|1996-1997||Broncos de Swift Current||LHOu||61||36||46||82||61||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Bears de Hershey||LAH||65||12||10||22||80||7||3||2||5||2
|-
|1997-1998||Avalanche du Colorado||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||Bears de Hershey||LAH||18||3||4||7||11||5||1||0||1||6
|-
|1999-2000||Bears de Hershey||LAH||52||13||26||39||66||14||5||2||7||29
|-
|2000-2001||Bears de Hershey||LAH||67||21||25||46||93||10||1||3||4||6
|-
|2000-2001||Avalanche du Colorado||LNH||9||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Avalanche du Colorado||LNH||50||2||7||9||47||21||1||1||2||13
|-
|2002-2003||Bears de Hershey||LAH||25||3||6||9||25||4||1||1||2||8
|-
|2002-2003||Avalanche du Colorado||LNH||6||0||3||3||2||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Bears de Hershey||LAH||21||4||13||17||40||-||-||-||-||-
|-
| rowspan="2"|2003-2004||Avalanche du Colorado||LNH||26||2||2||4||11||-||-||-||-||-
|-
||Thrashers d'Atlanta ||LNH||6||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005 ||Wolves de Chicago ||LAH ||75||26||23||49||112||18||4||7||11||22
|-
|2005-2006 ||Wolves de Chicago ||LAH ||6||1||0||1||8||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH||62||7||8||15||21||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH||72||7||6||13||39||4||0||2||2||0
|-
|2007-2008 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH||62||1||3||4||12||-||-||-||-||-
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2009-2010 ||Pirates de Portland ||LAH ||55||13||14||27||40||4||0||0||0||0

|384||96||121||217||475||62||15||15||30||73

|294||19||29||48||134||25||1||3||4||13

Notes et références 

Naissance en juin 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Pirates de Portland
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Blue Jackets de Columbus
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans le district régional de Central Kootenay